Blomqvist är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Blomqvist 8 651
 Blomkvist 2 166
 Blomquist 1 365
 Blomqwist 38
 Blomkwist 6

Tillsammans blir detta 12 226 personer, vilket ger namnet plats nummer 61 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Blomqvist eller varianter av detta namn

A 
 Alexander Blomqvist (född 1994), fotbollsspelare
 Alexander Blomqvist (professor) (1796–1848), finländsk lärdomshistoriker
 Anders Blomquist (född 1960), längdåkare
 Andreas Blomqvist (född 1992), fotbollsspelare
 Anni Blomqvist (1909–1990), åländsk författare
 Anton Gabriel Blomqvist (1836–1904), finländsk skogsman
 Arne Blomkvist (1914–1980), porslinsarbetare och politiker, socialdemokrat
 Arvid Blomquist (1859–1913), apotekare
 Axel Blomqvist (1894–1965), hastighetsåkare på skridskor
 Axel Willer Blomqvist (1916–2004), konstnär

B 
 Bengt Blomqvist (1920–2001), konstnär
 Björn Blomqvist (född 1964), finländsk operasångare, bas
 Bo Blomqvist (född 1941), trestegs- och höjdhoppare

C
 Calle Blomqvist (1902–1983), porslinsmålare och keramisk formgivare
 Cecilia Blomqvist (1845–1910), finländsk diakonissa och politiker
 Christina Blomqvist  (aktiv 1985–1991), orienterare
 Clarence Blomquist (1925–1979), psykiater, pionjär inom medicinsk etik
 Curt Blomkvist (1914–2007), advokat

E 
 Edvard Blomqvist (1869–1932), finländsk hydrograf
 Elisabeth Blomqvist (1827–1901), finländsk skolledare
 Elsa Blomqvist (1896–1977), författare
 Emil Blomquist (1865–1954), företagsledare
 Erik Blomqvist, flera personer
 Erik Blomqvist (schackspelare) (född 1990)
 Erik Blomqvist (skytt) (1879–1956), sportskytt
 Erik Blomqvist (spjutkastare) (1896–1967)

F 
 Fritz Blomqvist (1870–1970), tecknare och glaskonstnär

G 
 Gunnar Blomqvist (1935–2022), svensk civilingenjör
 Gunvor V. Blomqvist (1925–1995), översättare
 Gustaf Blomquist (1860–1929), svensk tidningsman
 Göte "Vicke Hallon" Blomqvist (1928–2003), svensk ishockeyspelare

H 
 Hans Blomqvist (född 1975), svensk fotbollsspelare
 Hans Blomqvist (översättare) (född 1950),översättare och författare
 Helena Blomqvist (född 1975), fotokonstnär
 Helge Blomquist (1910–1995), militär
 Herman Blomquist (1879–1939), svensk lokomotivförare och politiker
 Hjördis Blomqvist (1910–1988), svensk författare
 Håkan Blomqvist (född 1951), svensk historiker

I 
 Inge Blomqvist (1923–2010), svensk konstnär

J 
 Jacob Blomqvist (född 1986),ishockeyspelare
 Jan Blomqvist, flera personer
 Jan Blomqvist (militär) (född 1940), militär
 Jan Blomqvist (sportjournalist) (född 1967), sportjournalist
 Jehubba Petrus Blomkvist (1843–1909), svensk dövskollärare
 Jerker Blomqvist (född 1938), svensk filolog
 Jesper Blomqvist (född 1974), svensk fotbollsspelare
 Joakim Blomqvist (född 1980), svensk fotbollstränare
 Joël Blomqvist (1840–1930), svensk tapetserare, kompositör, predikant och författare
 John Blomquist (1857–1921), ingenjör
 Johan Blomqvist (1775–1851), orgelbyggare
 Johan Magnus Blomqvist (1809–1874), kantor och bygdeorgelbyggare
 John-Erik Blomqvist (född 1945), stavhoppare

K 
 Karl-Axel Blomqvist (född 1938), fotbollsspelare
 Kerstin Blomquist (född 1958), svensk skådespelare
 Knut Blomquist (1868–1955), svensk fångvårdsdirektör

L 
 Lars Erik Blomqvist (1942–2021), översättare
 Lena Blomqvist (född 1945), konstnär
 Lena Blomkvist (född 1990), fotbollsspelare
 Leif Blomqvist (född 1937), diplomat
 Lennart Blomqvist (1879–1954), konstnär

M 
 Marianne Blomqvist (född 1942), finländsk språkvetare
 Mats Blomqvist (född 1956), svensk ishockeymålvakt
 Matteo Blomqvist-Zampi (född 1990), fotbollsspelare
 Michael Blomqvist, röstskådespelare
 Mikaela Blomqvist (född 1987), litteratur- och teaterkritiker
 Minea Blomqvist (född 1985), finländsk golfspelare
 My Blomqvist (född 1973), svensk artist och författare
 Mårten Blomkvist (född 1958), filmrecensent och kulturjournalist

O
 Olle Blomqvist (1928–2016). postorderföretagare
 Olov Blomkvist (1922–2017), arkitekt
 Oscar Bernhard Blomqvist (1851–1909), valthornist
 Ossi Blomqvist (1908–1955), finländsk skridskoåkare

P 
 Per Blomquist, flera personer
 Per Blomquist (militär) (född 1929), militär
 Per Blomquist (politiker) (1917–1993), präst och politiker
 Per Blankens, tidigare Blomquist (född 1972), TV-producent
 Per Adolf Blomquist (1879–1939), bankdirektör

R 
 Ragnar Blomquist (1878–1963), svensk ingenjör
 Ragnar Blomqvist (1901–1983), svensk museiman och stadsantikvarie
 Rebecka Blomqvist (född 1997), fotbollsspelare
 Roger Blomquist (född 1956), svensk journalist
 Rolf Blomquist (född 1925), svensk kompositör, arrangör, musiker
 Rolf Blomquist (konstnär) (1934–2010)
 Rune Blomquist (1925–2016), svensk skådespelare

S 
 Stig Blomqvist (född 1946), svensk rallyförare
 Sune Blomqvist (född 1941), svensk släggkastare
 Sune Blomquist (1919–1989), konstnär

T
 Thomas Blomqvist (född 1965), finländsk jordbrukare och politiker
Timo Blomqvist (född 1961), finländsk ishockeyspelare
 Tom Blomqvist (född 1993), svensk-brittisk racerförare
 Torsten Blomkvist (1912–1967), översättare

V 
 Vanja Blomkvist (född 1949), skådespelare
 Viktor Blomquist (1871–1955), svensk civilingenjör
 Vilhelm Blomquist (1919–1992), tecknare och grafiker

Å 
 Åke Blomqvist (1925–2013), finländsk dansinstruktör

Ö 
 Örjan Blomquist (1957–2000), svensk längdåkare

Fiktiva gestalter 
 Kalle Blomkvist (Mästerdetektiven Blomkvist)
 Mikael Blomkvist, fiktiv reporter i Stieg Larssons Millenniumtrilogi.

Källor

Svenska efternamn